

Cinema
Colleen – film muto del 1927 diretto da Frank O'Connor
Colleen – film del 1936 diretto da Alfred E. Green

Musica
Colleen – musicista francese
Colleen – album di Colleen Hewett del 1983

Altro
Colleen –  nome proprio di persona inglese femminile
Colleen –  comunità non incorporata in Virginia, Stati Uniti d'America